King's Cross ou Kings Cross désigne : 
 Un quartier de Londres au Royaume-Uni : King's Cross (Londres)
 Une gare située dans ce même quartier : Gare de King's Cross (apparaissant également dans la série Harry Potter)
 Une station de métro qui dessert la gare de King's Cross et la gare de Saint-Pancras : King's Cross St. Pancras
 Une localité située dans la Cité de Sydney en Australie